Нижче наведено список 26 муніципалітетів колишньої провінції Ольбія-Темпіо. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Ольбія-Темпіо